Дэмиен

Люди 

 Дэмиен Херст — британский художник.
 Дэмиен Райс — композитор.
 Дэмиен Лондон — актёр.
 Дэмиен Томас — актёр.

В искусстве 

 Омен 2: Дэмиен — фильм 1978 г.
 Дэмиен — сериал, стартовавший в 2016 г.
 Дэмиен — восьмой эпизод сериала «Южный парк».